«Водопад» — литография голландского художника Эшера. Впервые была напечатана в октябре 1961 года.

В этой работе Эшера изображен парадокс — падающая вода водопада управляет колесом, которое направляет воду на вершину водопада. Водопад имеет структуру «невозможного» треугольника Пенроуза: литография была создана по мотивам статьи в «Британском журнале психологии».

Конструкция составлена из трёх перекладин, положенных друг на друга под прямым углом. Водопад на литографии работает как вечный двигатель. В зависимости от движения взгляда попеременно кажется, что обе башни одинаковы и что расположенная справа башня на этаж ниже левой башни.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт: Морис Корнелиус Эшер 
 Математическое искусство М. К. Эшера 

Оптические иллюзии
Невозможные объекты
Литографии Маурица Эшера